

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Domaniewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice 
 Domaniewice – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom 
 Domaniewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Domaniewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą

Inne 
 Gmina Domaniewice
 Domaniewice – stacja kolejowa w Domaniewicach, w województwie łódzkim